Паулюкс () — латышская фамилия.

 Паулюкс, Янис (1865—1937) — латвийский политический и общественный деятель.
 Паулюкс, Янис Антонович (1906—1984) — советский и латвийский художник.